Roland Garros (tennistoernooi), ook wel de Open Franse Tenniskampioenschappen, ofwel French Open
 Frans Open (golf), een golftornooi in Frankrijk, ook wel Open de France
 French Open (badminton), een badmintontornooi in Frankrijk